Le Caire – comune francese di 76 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
Cantone di La Motte-du-Caire – cantone francese dell'Arrondissement di Forcalquier
Faucon-du-Caire – comune francese di 35 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
La Motte-du-Caire – comune francese di 484 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
Caire di Lauzet – famiglia nobile di origine francese 
Caire – acronimo di Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia